Abfuhr steht für:
 Absage, energische Abweisung einer Person oder auch Mannschaft (bei einem Wettbewerb) 
 Abtransport 
 Abfuhr (Mensur), die einseitig erklärte, vorzeitige Beendigung einer studentischen Mensur 

Siehe auch: